Hyllie kan syfta på:

 Hyllie socken – en socken i Oxie härad, Skåne
 Hyllie landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1905
 Hyllie församling (före 1908) – en tidigare församling i Lunds stift i Malmö kommun i Skåne län –1908
 Hyllie församling – en församling i Malmö kontrakt i Lunds stift 1969–
 Hyllie kyrka – en kyrkobyggnad i Kroksbäck i Malmö
 Hyllie – en stadsdel i stadsområdet Väster i Malmö
 Hyllie distrikt – ett distrikt i Malmö kommun och Skåne län 2016–
 Hyllie station – en järnvägsstation i sydvästra Malmö
 Hyllieby - den tidigare byn Hyllie, nu beteckning på ett bostadsoråde i Malmö